

Persone

Artisti 
 Charles Villiers Stanford (1852-1924) – compositore e direttore d'orchestra irlandese
 Alan Villiers (1903-1982) – navigatore, scrittore e fotografo australiano
 François Villiers (1920-2009) – regista e sceneggiatore francese

Letterati 
 Pierre Villiers (1760-1849) – scrittore francese
 Auguste de Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889) – scrittore e commediografo francese
 Gérard de Villiers (1929-2013) – scrittore e giornalista francese

Militari 
 Jean de Villiers (...-1293) – religioso e militare francese
 Jean de Villiers de L'Isle-Adam (...-1437) – militare francese
 Philippe de Villiers de L'Isle-Adam (1464-1534) – religioso e militare francese
 Edward Villiers (1620-1689) – militare britannico
 Nicolas-Antoine Coulon de Villiers (1683-1733) – militare francese
 Joseph Coulon de Villiers (1718-1754) – militare francese
 Pierre de Villiers (1956) – militare francese

Nobili 
 Anne Villiers (1610 circa-1654) – nobildonna britannica
 Mary Villiers (1638-1704) – nobildonna britannica
 Anne Villiers (1651-1688) – nobildonna britannica
 Barbara Villiers (1654-1708) – nobildonna britannica
 Elizabeth Villiers (1657-1733) – nobildonna britannica
 William Villiers (1682-1721) – nobiluomo britannico
 William Villiers (1707-1769) – nobiluomo britannico
 Caroline Villiers (1774-1835) – nobildonna britannica
 Edith Villiers (1806-1843) – nobildonna britannica
 Emily Villiers (1843-1927) – nobildonna britannica

Politici 
 George Villiers (1592-1628) – politico britannico
 George Villiers (1628-1687) – politico e poeta britannico
 Edward Villiers (1656-1711) – politico britannico
 Thomas Villiers (1709-1786) – politico britannico
 George Villiers (1735-1805) – politico britannico
 George Villiers (1759-1827) – politico britannico
 George Villiers (1773-1859) – politico britannico
 George Villiers (1800-1870) – politico britannico
 George Child Villiers (1808-1859) – politico britannico
 Victor Child Villiers (1845-1915) – politico britannico
 Edward Villiers (1846-1914) – politico britannico
 Francis Hyde Villiers (1852-1925) – diplomatico britannico
 George Villiers (1877-1955) – politico britannico
 Philippe de Villiers (1949) – politico francese

Scienziati 
 André Jean François Marie Brochant de Villiers (1772-1840) – mineralogista francese
 Édouard de Villiers du Terrage (1780-1855) – ingegnere e archeologo francese
 Jacques Villiers (1924-2012) – ingegnere aerospaziale francese

Sportivi 
 Peter de Villiers (1957) – rugbista e allenatore di rugby sudafricano
 Danie de Villiers (1972) – allenatore di rugby sudafricano
 Giniel de Villiers (1972) – pilota sudafricano
 Pieter de Villiers (1972) – rugbista francese
 Nannie de Villiers (1976) – tennista sudafricana
 Jean de Villiers – (1981) – rugbista sudafricano

Geografia

Francia

Alta Francia 
 Villiers-Saint-Denis – comune nel dipartimento dell'Aisne

Borgogna-Franca Contea 
 Villiers-en-Morvan – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Villiers-le-Duc – comune nel dipartimento della Côte-d'Or
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento della Nièvre
 Villiers-les-Hauts – comune nel dipartimento della Yonne
 Villiers-Louis – comune nel dipartimento della Yonne
 Villiers-Saint-Benoît – comune nel dipartimento della Yonne
 Villiers-sur-Tholon – ex comune ora frazione di Montholon, comune nel dipartimento della Yonne
 Villiers-sur-Yonne – comune nel dipartimento della Nièvre
 Villiers-Vineux – comune nel dipartimento della Yonne

Centro-Valle della Loira 
 Villiers – comune nel dipartimento dell'Indre
 Villiers-au-Bouin – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Villiers-le-Morhier – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Villiers-Saint-Orien – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir
 Villiers-sur-Loir – comune nel dipartimento del Loir-et-Cher

Grand Est 
 Villiers-aux-Corneilles – comune nel dipartimento della Marna
 Villiers-en-Lieu – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Villiers-Herbisse – comune nel dipartimento dell'Aube
 Villiers-le-Bois – comune nel dipartimento dell'Aube
 Villiers-lès-Aprey – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento dell'Alta Marna
 Villiers-sous-Praslin – comune nel dipartimento dell'Aube
 Villiers-sur-Suize – comune nel dipartimento dell'Alta Marna

Île-de-France 
 Villiers-Adam – comune nel dipartimento della Val-d'Oise
 Villiers-en-Bière – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Villiers-le-Bâcle – comune nel dipartimento dell'Essonne
 Villiers-le-Bel – comune nel dipartimento della Val-d'Oise
 Villiers-le-Mahieu – comune nel dipartimento degli Yvelines
 Villiers-le-Sec – comune nel dipartimento della Val-d'Oise
 Villiers-Saint-Frédéric – comune nel dipartimento degli Yvelines
 Villiers-Saint-Georges – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Villiers-sous-Grez – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Villiers-sur-Marne – comune nel dipartimento della Valle della Marna
 Villiers-sur-Morin – comune nel dipartimento di Senna e Marna
 Villiers-sur-Orge – comune nel dipartimento dell'Essonne
 Villiers-sur-Seine – comune nel dipartimento di Senna e Marna

Normandia 
 Villiers-en-Désœuvre – comune nel dipartimento dell'Eure
 Villiers-Fossard – comune nel dipartimento della Manica
 Villiers-le-Pré – ex comune ora frazione di Saint-James, comune nel dipartimento della Manica
 Villiers-le-Sec – ex comune ora frazione di Creully-sur-Seulles, comune nel dipartimento del Calvados
 Villiers-sous-Mortagne – comune nel dipartimento dell'Orne
 Villiers-sur-Port – ex comune ora frazione di Port-en-Bessin-Huppain, comune nel dipartimento del Calvados

Nuova Aquitania 
 Villiers – comune nel dipartimento della Vienne
 Villiers-Couture – comune nel dipartimento della Charente Marittima
 Villiers-en-Bois – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Villiers-en-Plaine – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres
 Villiers-le-Roux – comune nel dipartimento della Charente
 Villiers-sur-Chizé – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres

Paesi della Loira 
 Villiers-Charlemagne – comune nel dipartimento della Mayenne

Sudafrica 
 Villiers – località nella municipalità locale di Mafube (Free State)

Svizzera 
 Villiers – ex comune ora frazione di Val-de-Ruz, comune nel distretto di Val-de-Ruz (Canton Neuchâtel)

Trasporti 
 Villiers – stazione della Metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
 De Villiers – pagina di disambiguazione
 George Villiers – pagina di disambiguazione
 Jean de Villiers – pagina di disambiguazione
 Villars – pagina di disambiguazione
 Villers – pagina di disambiguazione
 Villiers-le-Sec – pagina di disambiguazione